Tuquerouye peut désigner :

 le lieu-dit, dans la vallée d’Estaubé dans le département des Hautes-Pyrénées (France), commune de Gavarnie-Gèdre;

Le col :
 la brèche de Tuquerouye, un col permettant l’accès entre l'Espagne et les Hautes-Pyrénées.

Les sommets :
 la borne de Tuquerouye oriental (), un pic dans le département des Hautes-Pyrénées;
 le pic de Tuquerouye  (), un pic dans le département des Hautes-Pyrénées.

Le refuge  :
 le refuge de Tuquerouye, un refuge de montagne au bord de la brèche.

Homonymie de toponyme